Кошняки́ — многозначный термин.

Населённые пункты

Россия 
 Кошняки — деревня в Калужской области, входит в состав сельского поселения «Село Льнозавод» Износковского района.
 Кошняки — разъезд в Калужской области, входит в состав сельского поселения «Село Льнозавод» Износковского района.

Железнодорожные пункты

Россия 
 Кошняки — железнодорожная станция в Калужской области на линии Муратовка — Вязьма-Брянская.

Примечания